En géométrie plane, la médiatrice d'un segment est l'ensemble des points équidistants des extrémités du segment ;
en résolution de conflit, "médiatrice" est utilisé en médiation familiale comme féminin de médiateur tandis que les professionnels de la médiation utilisent le féminin médiateure;
Marie, Médiatrice des Grâces est une fête liturgique chrétienne instituée par le pape Benoît XV, d'après l'encyclique doctrinale Ad Diem Illum de Pie X.